Districtul Washington sau Districtul civil Washington (conform originalului, Washington Township) se poate referi la unul din următoarele douăzeci și opt sub-diviziuni administrative de ordin trei, toate din statul  al Statelor Unite ale Americii,

Statul Missouri (28)

Comitate de la A la E (10) 

 Districtul Washington, comitatul Buchanan, statul  (conform WA Tw BN-IA);
 Districtul Washington,  comitatul Carroll, statul Missouri (conform, WA Twp CR - MO);
 Districtul Washington,  comitatul Clark, statul Missouri (conform, WA Twp CK - MO);
 Districtul Washington,  comitatul Clay, statul Missouri (conform, WA Twp CY - MO);
 Districtul Washington,  comitatul Dade, statul Missouri (conform, WA Twp DD - MO);
 Districtul Washington,  comitatul Dallas, statul Missouri (conform, WA Twp DL - MO);
 Districtul Washington,  comitatul Daviess, statul Missouri (conform, WA Twp DS - MO);
 Districtul Washington,  comitatul DeKalb, statul Missouri (conform, WA Twp DK - MO);
 Districtul Washington,  comitatul Douglas, statul Missouri (conform, WA Twp DG - MO);

Comitate de la F la M (10) 

 Districtul Washington,  comitatul Franklin, statul  (conform, WA Twp FK - MO);
 Districtul Washington,  comitatul Greene, statul Missouri (conform, WA Twp GN - MO);
 Districtul Washington,  comitatul Grundy, statul Missouri (conform, WA Twp GD - MO);
 Districtul Washington,  comitatul Harrison, statul Missouri (conform, WA Twp HR - MO);
 Districtul Washington,  comitatul Jackson, statul Missouri (conform, WA Twp JK - MO);
 Districtul Washington,  comitatul Johnson, statul Missouri (conform, WA Twp JN - MO);
 Districtul Washington,  comitatul Laclede, statul Missouri (conform, WA Twp LC - MO);
 Districtul Washington,  comitatul Lafayette, statul Missouri (conform, WA Twp LF - MO);
 Districtul Washington,  comitatul Mercer, statul Missouri (conform, WA Twp MC - MO);
 Districtul Washington,  comitatul Monroe, statul Missouri (conform, WA Twp MN - MO);

Comitate de la N la Z (08) 

 Districtul Washington,  comitatul Nodaway, statul  (conform, WA Twp ND - MO);
 Districtul Washington,  comitatul Osage, statul Missouri (conform, WA Twp DG - MO);
 Districtul Washington,  comitatul Pettis, statul Missouri (conform, WA Twp PT - MO);
 Districtul Washington,  comitatul Ripley, statul Missouri (conform, WA Twp RY - MO);
 Districtul Washington,  comitatul Saint Clair, statul Missouri (conform, WA Twp SC - MO);
 Districtul Washington,  comitatul Stone, statul Missouri (conform, WA Twp ST - MO);
 Districtul Washington,  comitatul Vernon, statul Missouri (conform, WA Twp VN - MO);
 Districtul Washington,  comitatul Webster, statul Missouri (conform, WA Twp WB - MO);

Vezi și 

 Washington (dezambiguizare)
 Comitatul Washington (dezambiguizare)
 Districtul Washington (dezambiguizare)
 Districtul Washington, Arkansas (dezambiguizare) (13)
 Districtul Washington, Illinois (dezambiguizare) (03)
 Districtul Washington, Indiana (dezambiguizare) (46)
 Districtul Washington, Iowa (dezambiguizare) (49)
 Districtul Washington, Kansas (dezambiguizare) (14)
 Districtul Washington, Michigan (dezambiguizare) (03
 Districtul Washington, Missouri (dezambiguizare) (28)
 Districtul Washington, comitatul Knox, statul  (aici, WA Twp KX - ME)
 Districtul Washington, comitatul Le Sueur, statul  (aici, WA Twp KX - MN)
 Districtul Washington, comitatul Beaufort, statul  (aici, WA Twp BF - NC)
 Districtul Washington, comitatul Guilford, statul  (aici, WA Twp GF - NC)
 Districtul Washington, comitatul Grand Forks, statul  (aici, WA Twp KX - ND)
 Districtul Washington, Nebraska (dezambiguizare) (06)
 Districtul Washington, New Jersey (dezambiguizare) (07
 Districtul Washington, Ohio (dezambiguizare) (44)
 Districtul Washington, Oklahoma (dezambiguizare) (03)
 Districtul Washington, Pennsylvania (dezambiguizare) (22
 Districtul Washington, Dakota de Sud (dezambiguizare) (08)
 Township (Statele Unite ale Americii)''

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii
Pagini de dezambiguizare ale districtelor statului Missouri